Elvarázsolt Kastély építmény a Budapesti Vidám Parkban 1979-ig majd 1987 és 2016 között
Elvarázsolt kastély (videójáték) 1987-ben kiadott magyar fejlesztésű videójáték Commodore Plus/4-re és Commodore 16-ra.
Elvarázsolt kastély (Spellcaster) 1988-ban készült amerikai film
Elvarázsolt kastély (The Haunted Mansion) 2003-ban készült amerikai film